Número ordinal
Ou ainda:
Oitava - em música
Oitava (litúrgica)
Forte de São Jorge de Oitavos

0008